Andrea Capparelli – fisiologo italiano
 Roberto Capparelli – ex calciatore argentino naturalizzato boliviano